Мохнатоногая ночница () — небольшая летучая мышь рода ночниц.

Описание 
Длина тела составляет от 4,1 до 5,3 см, длина хвоста — от 3,3 до 4,1 см. Окрас шерсти варьирует и может быть серого, коричневого или красно-коричневого цвета.

Мохнатоногая ночница сильно похож на другие виды южноамериканских ночниц, такие как Myotis nigricans, Myotis elegans и Myotis oxyotus, от которых её сложно отличить. Отличия состоят в строении черепа, волосяном покрове кожной перепонки и форме кости пениса.

Распространение 
Северная граница ареала расположена в Тамаулипас е (Мексика). Отсюда вид получил распространение по всей Центральной Америке, а также на западе Южной Америки (Колумбия, Венесуэла, Перу, Эквадор, Боливия, Аргентина). Также он встречается на острове Тринидад.

Естественной средой обитания вида являются как дождевые, так и сухие леса, а также буш. Местами для ночлега служат известковые пещеры и дупла деревьев, а также мосты и крыши домов.

Классификация 
Первоначально мохнатоногая ночница рассматривалась как подвид Myotis ruber, затем Myotis nigricans. В 1973 году Лаваль классифицировал Myotis keaysi как самостоятельный вид.

Выделяют 2 подвида:
 Myotis keaysi keaysi — на западе Южной Америки
 Myotis keaysi pilosatibialis — в Центральной Америке, на севере Южной Америки и на Тринидаде.

Примечания 

Таксоны, описанные Джоэлом Азафом Алленом

Литература 
 Beatriz Hernandez-Meza, Yolanda Dominguez-Castellanos, Jorge Ortega: Myotis keaysi. Mammalian Species Nr. 785, 2005. pdf

Животные, описанные в 1914 году
Ночницы
Млекопитающие Центральной Америки
Млекопитающие Южной Америки